„Сатурн“ за най-добър хорър филм () е една от категориите на наградите „Сатурн“, които се връчват ежегодно от Академията за научнофантастични, фентъзи и хорър филми. През 2011, 2012 и 2013 г. категорията е променена на Сатурн за най-добър хорър или трилър филм.

Победители и номинирани

1973 – 1979

1980 – 1988

1990 – 1999

2000 – 2010

2011 – 2013 (Хорър или трилър филм)

2014 – 

Хорър филм